Laguna é um termo usado em geomorfologia (Laguna) para se referir a um corpo de água específico, bem como ao termo em língua castelhana para "lagoa".

Pode se referir também aos seguintes municípios:

Laguna, SC, no estado de Santa Catarina, Brasil;
Laguna Carapã, no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil;
San Cristóbal de La Laguna, na província de Santa Cruz de Tenerife, Espanha;
Laguna de Cameros, na província de La Rioja, Espanha;
La Laguna (El Salvador), no departamento de Chalatenango, El Salvador;
Laguna, uma província das Filipinas.

O termo pode, ainda, se referir a:

Renault Laguna, automóvel da Renault.
Laguna, estação do Metro de Madrid.
Laguna Loire, personagem de Final Fantasy VIII.

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos